Circus Mikkenie (boek), boek van Havank
 Circus Mikkenie (hoorspel), hoorspel naar bovengenoemd boek